Biela jaskyňa – jaskinia w Tatrach Zachodnich na Słowacji
 Biela jaskyňa – jaskinia w Wielkiej Fatrze na Słowacji